Sperl oder Šperl ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Vogel-Sperl (* 1956), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen), MdB
 August Sperl (1862–1926), deutscher Schriftsteller und Archivar
 Friedrich Sperl (1897–1985), deutscher Wirtschaftsfachmann
 Gabriela Sperl (* 1952), deutsche Film- und Fernsehproduzentin, Dramaturgin und Drehbuchautorin
 Gerfried Sperl (* 1941), österreichischer Journalist
 Gerhard Sperl (1936–2021), österreichischer Montanwissenschaftler, Hochschullehrer, Historiker und Kommunalpolitiker
 Gottfried Sperl (* 1954), österreichischer Politiker (FPÖ), Mitglied des Bundesrates
 Hans Sperl (1861–1959), österreichischer Schriftsteller und Jurist

 Milan Šperl (* 1980), tschechischer Skilangläufer
 Rainer Sperl (* 1949), deutscher Bildhauer
 Robert Zeppel-Sperl (1944–2005), österreichischer Maler
 Rudolf Sperl (1852–1929), österreichischer Redakteur und Grafiker 
 Silvia Sperl (* 1991), deutsche Volleyballspielerin
 Sonja Sperl (1936–2020), deutsche Skirennläuferin
 Wendelin Sperl (1935–2020), deutscher Holzbildhauer, Maler und Restaurator
 Wolfgang Sperl (* 1956), österreichischer Mediziner

Siehe auch:
 Café Sperl, ein Wiener Kaffeehaus
 Zum Sperl, ein Wiener Tanzlokal
 Spörl